Dasi, militar romà
 Dasi de Salàpia, notable de Salàpia
 Altí Dasi, dirigent de la citat d'Arpi durant la segona guerra púnica